В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавшие на территории Брянской области, — 62 человека;
 уроженцы Брянской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 114 человек;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Брянскую область, — 4 человека.

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания, а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Впервые звание Героя Социалистического Труда на территории современной Брянской области было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года путейцу 79-го восстановительного железнодорожного батальона 5-й железнодорожной бригады красноармейцу И. Я. Суку за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени. После же образования Брянской области первым Героем Социалистического Труда стала 2 апреля 1948 года колхозница-коноплевод А. Ф. Мартынова (в замужестве Шамкова).

Большинство Героев Социалистического Труда в Брянской области приходится на работников сельского хозяйства — 37 человек; машиностроение — 6; транспорт — 5; строительство, оборонная, лёгкая промышленность, промышленность стройматериалов — по 2; металлургия, электронная, пищевая промышленность, мелиорация, здравоохранение, госуправление — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Брянской области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Уроженцы Брянской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Брянскую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Большая советская энциклопедия в 30 томах, 3-е издание / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1969—1978.
 Брянцы — Герои Социалистического Труда: Специальный выпуск «Блокнота агитатора». — Брянск: Изд. обкома КПСС, 1971. — 124 с.
 Герои Социалистического труда Брянска и Брянской области // Путешествие по Брянску

XX век в Брянской области

Брянск